Гуэвехар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 11 км². Население — 2455 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Güevéjar realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Excmo. Ayuntamiento de Güevéjar
 Situación de Güevéjar
 Resolución para la declaración de Bien de Interés Cultural del Yacimiento arqueológico del Castillejo

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады